

Série télévisée 

 To Whom It May Concern, titre original de Témoin de moralité, épisode 12 de la saison 7 de la série télévisée Gilmore Girls.

Musique

Label 

 To Whom It May Concern, label discographique suédois.

Chanson 

 To Whom It May Concern, chanson de Sixto Díaz Rodríguez extraite de l'album Coming from Reality sorti en 1971 ;
 To Whom It May Concern, chanson de Duran Duran extraite de l'album Duran Duran sorti en 1993 ;
 To Whom It May Concern, chanson de Creed extraite de la bande originale du Roi Scorpion sortie en 2002 ;
 To Whom It May Concern, chanson de Million Dead extraite de l'album Harmony No Harmony sorti en 2005 ;
 To Whom It May Concern, chanson d'Underoath extraite de l'album Define the Great Line sorti en 2006 ;
 To Whom It May Concern, chanson de Journey extraite de l'album Eclipse sorti en 2011 ;
 To Whom It May Concern, chanson d'Alborosie extraite de l'album Sound the System sorti en 2013.

Album 

 To Whom It May Concern, album de Nat King Cole sorti en 1959 ;
 To Whom It May Concern, album des Bee Gees sorti en 1972 ;
 To Whom It May Concern, album des Pasadenas sorti en 1988 ;
 To Whom It May Concern..., album de Freestyle Fellowship sorti en 1991 ;
 To Whom It May Concern, album de Riff sorti en 1993 ;
 To Whom It May Concern, album d'Unni Wilhelmsen sorti en 1996 ;
 To Whom It May Concern, album de Some Odd Reason sorti en 1998 ;
 To Whom It May Concern, album de Splender sorti en 2002 ;
 To Whom It May Concern, album de Lisa Marie Presley sorti en 2003.